Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Achilles, d'après la graphie anglophone d'Achille, héros de la mythologie grecque :
 le , une goélette de 8 canons commandée en 1747, capturé en 1748 par les espagnols ;
 le , un vaisseau de   rang de 60 canons, lancé en 1757, vendu en 1784 ;
 le , une frégate en acier lancée en 1863, renommée HMS Hibernia en 1902, HMS Egmont en 1904, vendu en 1923 ;
 le , un croiseur cuirassé de la , lancé en 1905, vendu en 1921 ;
 le , un croiseur léger de la classe Leander, lancé en 1932, transféré à la Royal New Zealand Navy en tant que HMNZS Achilles en 1941, de retour dans la Royal Navy en 1946, transféré en 1948 à la Royal Indian Navy devenant le HMIS Delhi ;
 le , une frégate de la classe Leander, lancée en 1968, vendue au Chili en 1990 et renommée Ministro Zenteno.

Voir aussi 
 D'autres navires de la Royal Navy ont aussi porté le nom de , d'après la graphie francophone du même héros de la mythologie grecque.

Achilles